Baumannsches Haus ist der Name folgender Baulichkeiten:

 Baumannsches Haus (Dettelbach), Baudenkmal in Dettelbach, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Markt 13 (Dettelbach)
 Baumannsches Haus (Eppingen), Kulturdenkmal in Eppingen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Baumannsches Haus (Leer), Baudenkmal in Leer (Ostfriesland), Landkreis Leer, Niedersachsen
 Baumannsches Haus (Winnenden), Kulturdenkmal in Winnenden, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg